Rácz Miklós (1841–1901), földbirtokos
 Rácz Miklós (1877–1948), történész, fordító
 Rácz Miklós (1939), műkorcsolyázó, edző
 Rácz Miklós, a Konkoly Obszervatórium műszaki igazgatója volt 2000 és 2011 között.

lásd még
 135799 Ráczmiklós, kisbolygó